Giselbert est un prénom.

Giselbert de Luxembourg (né vers 1007, mort en 1059) est un comte de Salm et de Longwy, puis comte de Luxembourg.
Gislebert de Lotharingie (mort en 939)
Gislebert de Maasgau, comte en Maasgau (comté de Meuse)

Voir aussi
Gilbert
Gislebert

Homonymie de prénom